Dit is een lijst van planetoïden 105601-105700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105601 - || 2000 RZ91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105602 - || 2000 RL93 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105603 - || 2000 RS93 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105604 - || 2000 RR94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105605 - || 2000 RJ95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105606 - || 2000 RV95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105607 - || 2000 RY95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105608 - || 2000 RY96 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105609 - || 2000 RB98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105610 - || 2000 RG98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105611 - || 2000 RL98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105612 - || 2000 RT99 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (105613) Odedaharonson || 2000 RX100 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105614 - || 2000 RT101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105615 - || 2000 RX101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105616 - || 2000 RF102 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105617 - || 2000 RJ102 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105618 - || 2000 RX102 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105619 - || 2000 RA104 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105620 - || 2000 RE104 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105621 - || 2000 RG105 || 7 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105622 - || 2000 RK105 || 7 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105623 - || 2000 SN1 || 18 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105624 - || 2000 ST3 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105625 - || 2000 SG4 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105626 - || 2000 SW4 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105627 - || 2000 SY4 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105628 - || 2000 SG5 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105629 - || 2000 SS5 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105630 - || 2000 SZ5 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105631 - || 2000 SU7 || 22 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105632 - || 2000 SQ8 || 22 september 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 105633 - || 2000 SZ9 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105634 - || 2000 SX12 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105635 - || 2000 SN13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105636 - || 2000 ST13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105637 - || 2000 SC14 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105638 - || 2000 SK14 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105639 - || 2000 SL15 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105640 - || 2000 SP15 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105641 - || 2000 SH17 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105642 - || 2000 SJ17 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105643 - || 2000 SF18 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105644 - || 2000 SY19 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105645 - || 2000 SQ20 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105646 - || 2000 SL21 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105647 - || 2000 SL22 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105648 - || 2000 SA23 || 25 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105649 - || 2000 SQ23 || 20 september 2000 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig, A. D. McDermott
|-
| 105650 - || 2000 SU23 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105651 - || 2000 SF24 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105652 - || 2000 SU24 || 26 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 105653 - || 2000 SA26 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105654 - || 2000 SX26 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105655 - || 2000 ST27 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105656 - || 2000 SA28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105657 - || 2000 SL28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105658 - || 2000 SF29 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105659 - || 2000 SV31 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105660 - || 2000 SG32 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105661 - || 2000 SO32 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105662 - || 2000 SN36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105663 - || 2000 SZ36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105664 - || 2000 SL37 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105665 - || 2000 SQ37 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105666 - || 2000 SS37 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105667 - || 2000 SO38 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105668 - || 2000 SW38 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105669 - || 2000 SW39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105670 - || 2000 SK40 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105671 - || 2000 SM40 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105672 - || 2000 SX40 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105673 - || 2000 SL42 || 26 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105674 - || 2000 SQ42 || 25 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (105675) Kamiukena || 2000 ST42 || 26 september 2000 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 105676 - || 2000 SM43 || 23 september 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 105677 - || 2000 SN43 || 23 september 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 105678 - || 2000 SM46 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105679 - || 2000 SO46 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105680 - || 2000 SP46 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105681 - || 2000 SR46 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105682 - || 2000 SD47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105683 - || 2000 SF48 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105684 - || 2000 SV48 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105685 - || 2000 SC51 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105686 - || 2000 SG52 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105687 - || 2000 SS55 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105688 - || 2000 SG57 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105689 - || 2000 SX57 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105690 - || 2000 SA58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105691 - || 2000 SK60 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105692 - || 2000 SL62 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105693 - || 2000 SU62 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105694 - || 2000 SV62 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105695 - || 2000 SC63 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105696 - || 2000 SJ63 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105697 - || 2000 SV64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105698 - || 2000 SX64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105699 - || 2000 SH66 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105700 - || 2000 SK67 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten